Крамерс:
 Крамерс — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 Крамерс, Хендрик Антони — нидерландский физик-теоретик и общественный деятель.
 Крамерс, Йоханнес Хендрик — нидерландский востоковед-османист, исламовед, географ, правовед.

См. также 
 Теорема Крамерса